Felipe I, conocido como Felipe de Saboya (, ; 1278-25 de septiembre de 1334) fue el señor de Piamonte desde 1282 hasta su muerte, y príncipe de Acaya entre 1301 y 1307. Era hijo de Tomás III de Piamonte y Guía de Borgoña. Heredó de su padre Pinerolo, Turín y sus alrededores, pero tuvo que enfrentarse a su tío Amadeo V de Saboya, después de una amarga lucha que le dejó solo Pinerolo.

Su primer matrimonio fue celebrado en Roma el 12 de febrero de 1301 con Isabel de Villehardouin, hija de Guillermo II de Villehardouin, príncipe de Acaya, y de Ana Comnena Ducaina. Por este matrimonio, se convirtió en príncipe de Acaya. Como príncipe Felipe se aventuró a reconquistar toda la Lacedemonia de los griegos. Fue, sin embargo, un príncipe autoritario y esto lo puso en conflicto con los barones de su reino. Trató de aplacar a los barones de Morea, pero se vio obligado a aceptar un parlamento en 1304. Los campesinos griegos, abatidos por los impuestos, también se rebelaron en su contra. En 1307, el rey Carlos II de Nápoles, soberano de la Acaya, confiscó el principado y se lo dio a su hijo, el príncipe Felipe I de Tarento.

De regreso a Piamonte, Felipe reclamó a su tío Amadeo V por su política expansionista. Tras la muerte de su esposa Isabel, se casó en 1312 con Catalina de la Tour du Pin, hija de Humberto I de Vienne y Ana de Borgoña.

Matrimonio y descendencia 

De su matrimonio con Isabel nacieron:

 María (1301, murió joven);
 Alicia (fallecida en 1368), que se casó con el Manfredo de Carretto, marqués de Savona, y luego en 1354 con Antelmo de Urtières;
 Margarita (1303-después de 1371), que se casó en 1324 con Reinaldo (fallecido en 1370), conde de Forez.

De su matrimonio con Catalina nacieron:

 Jacobo (1315-1367), príncipe de Piamonte y sucesor de Felipe;
 Amadeo (fallecido en 1376), obispo de Moriana y Lausana;
 Tomás (1329-después de 1360), obispo de Turín, y obispo de Aosta;
 Eduardo (falledico 1395), monaco de Cluny, abad de Saint-Juste, obispo de Belley y Zion, arzobispo de Tarentaise;
 Aimón;
 Leonor (fallecida en 1350), que se casó en 1333 con Manfredo V, marqués de Saluzzo;
 Juana (fallecido 1355), que se casó en 1330 con Ame de Poitiers (fallecido en 1350);
 Beatriz (1312-1340), que se casó en 1334 con Humberto VI de Thoire y Villars (fallecido en 1372);
 Inés, que se casó en 1343 a Juan de la Chambre, conde de Laville;
 Isabel (fallecida en 1370), abadesa de San Jacobo en Pinerolo.

Ancestros

Bibliografía 

  J. Bonarek, Grecja po IV krucjacie..., w: J. Bonarek (red.) Historia Grecji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 371. ISBN 83-08-03819-0.

Príncipes de Acaya del siglo XIII
Príncipes de Acaya del siglo XIV
Nobles de Italia del siglo XIII
Nacidos en Susa (Italia)
Fallecidos en Pinerolo